Canta/Bambolina – singolo di Giorgio Gaber del 1959
 Canta – album di Drupi del 1983
 Provincia di Canta – provincia della regione di Lima, in Perù
 Distretto di Canta – distretto capoluogo dell'omonima provincia del Perù